Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Skotarczak – polski malarz i strażak ochotnik
 Nikodem Skotarczak – polski gangster
 Stanisław Skotarczak – polski kinooperator i strażak ochotnik